Флоэ Кюнерт (, род. 6 марта 1984 года, Ульм) — немецкая прыгунья с шестом. Участница летних Олимпийских игр 2004 года.

Биография и карьера 
В 1990—1992 годах училась в начальной школ Айхенплац в Ульме, в 1992—1994 годах — в школе Бергиш Гладбах Хэнд, в 1994—1999 годах — в гимназии Николая Кузанского, в 1999—2003 годах — в гимназии Ландрата Лукаса. Окончила медицинский факультет Тюбингенского университета.

Дебютировала на международной арене в 1999 году. В 2002 году победила на чемпионате мира среди юниоров. В 2004 году стала бронзовым призёром чемпионата Германии с результатом 4,20 м. Закончила спортивную карьеру в 2007 году в возрасте 23 лет. В настоящее время живёт в Фройденштадте и работает медиком.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Прыгуны с шестом Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года